Грайр Огане́сович Мкоя́н (; 2 сентября 1986, Ленинакан, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, защитник клуба «Арарат» и национальной сборной Армении.

Клубная карьера 
Воспитанник гюмрийского футбольного клуба «Ширак». В главной команде города дебютировал в 18-летнем возрасте. В 2007 году Мкоян приглянулся селекционерам «Арарата». За два сезона в ереванской команде Грайр провёл 47 встреч. Нормальному выступлению за клуб помешали постоянное объективное и субъективное давления на «Арарат».

В 2009 году Мкоян на правах аренды перебрался в столичный «Улисс», вместе с которым стал обладателем бронзовых медалей армянского первенства. Однако после окончания арендного соглашения Грайр покинул «Улисс» и подписал двухлетний контракт с «Микой». 22 декабря 2009 года в штаб-квартире ФФА прошла церемония награждения лауреатов минувшего сезона, во время которой был объявлен обладатель приза «Лучший футболист Армении-2009». По итогам голосования Грайр занял второе место, уступив титул Генриху Мхитаряну.

12 января 2012 года Мкоян подписал полугодичное соглашение с нальчикским «Спартаком». Согласно подписанному соглашению: если «Спартак» сохранит место в Премьер-лиге, то контракт будет продлён на два года, в противном случае Грайр покинет клуб в статусе свободного агента. «Спартак» занял последнее место и опустился в ФНЛ, а Мкоян стал свободным агентом.

В июне появилась информация о возвращении Мкояна в родной клуб. Сам же Мкоян не отказывался от такой возможности, если таковая появится. Стороны явно были настроены к сотрудничеству, и в середине месяца в контракте стояла подпись обеих сторон. Мкоян официально вернулся в расположение клуба, в котором начинал свою профессиональную карьеру, а клуб вернул опытного сложившегося игрока для участия не только во внутренних турнирах, но и в еврокубках. Срок соглашения рассчитан на полгода.

Карьера в сборной 
В период выступлений за «Арарат» Мкоян привлекался в ряды молодёжной сборной страны, в составе которой провёл семь матчей.

С 2009 года выступает за национальную сборную. Дебют состоялся 9 сентября 2009 года, в матче отборочного цикла к чемпионату мира 2010 в ЮАР, против сборной Бельгии. Матч прошёл в Ереване на Республиканском стадионе и закончился со счётом 2:1 в пользу армянской сборной.

Достижения 
 «Арарат» (Ереван)
 Серебряный призёр чемпионата Армении: 2008
 Обладатель Кубка Армении: 2008
 Финалист Кубка Армении: 2007

 «Улисс» (Ереван)
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2009

 «Мика» (Ереван)
 Обладатель Кубка Армении: 2011

Статистика выступлений

Клубная 

Источники:
 Статистика выступлений российского этапа карьеры взята с официального сайта РФПЛ
 Статистика выступлений армянского, чешского и иранского этапов карьеры взята со спортивного медиа-портала Soccerway.com

В сборной 

Итого: 38 матчей / 1 гол; 11 побед, 6 ничьих, 21 поражение.

Примечания 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Ширак»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Улисс»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Динамо» Ческе-Будеёвице
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК «Арарат-Армения»
Игроки ФК «Алашкерт»